NABR steht für:
 National Association for Biomedical Research, US-amerikanischer Interessenverband

NaBr steht für:
 Natriumbromid, Natriumsalz der Bromwasserstoffsäure

Abkürzung